Extraktion kan syfta på:

 Extraktion – en kemisk process som används för att isolera ett ämne ur en blandning
 Extraktion – tandutdragning
 Extraction - insamling av rådata från olika databaser och datafiler, se ETL